Osoby:
 Diana Wieler – kanadyjska pisarka
 Jossi Wieler – szwajcarski reżyser
 Michael Wieler – niemiecki wioślarz

Zobacz też:
 Wiehler
 Wiler
 Willer